USS Balch je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Balch (DD-50) 
 USS Balch (DD-363)

Balch